Зинаи́да Мера́нт, урождённая Риша́р (; 1832 — 13 сентября 1890) — артистка балета и педагог. Дочь артистов балета Д. С. Лопухиной и Жозефа Ришара, приехавшего в Россию в 1823 году по приглашению управляющего конторой московских императорских театров Ф. Ф. Кокошкина вместе со своей родственницей (сестрой либо племянницей) Фелицатой Гюллень-Сор. Супруга балетмейстера Луи Меранта.

Биография 
Окончила Петербургское театральное училище. Возможно, что дебютировала на сцене в возрасте 14 лет в 1846 году в Париже, в  в балете Рагена (Ragaine) «Трильби». В 1850—56 годах выступала на сцене петербургского Большого театра.

После того, как в  году Петербург покинула Карлотта Гризи, к Ришар перешли её партии в балетах «Наяда и рыбак», «Сильфида» и «Война женщин».
Ришар и Прихунова заняли главные роли в некоторых балетах <…> Обе оказались ничуть не хуже многих иностранных балерин, выписываемых за большие деньги.

В  году взяла отпуск в конторе Императорских театров для поездки за границу. Продлевала его несколько раз, однако в Санкт-Петербург более не вернулась. Дебютировала в Париже в Императорской Опере 12 января  года, исполнив на сцене театра Ле Пелетье pas de deux в опере Верди «Трубадур». В октябре заменила Амалию Феррарис в опере Д.-Ф. Обера «» и имела большой успех, что было отмечено Гектором Берлиозом в рецензии для Journal des débats.

В следующем году гастролировала в Лондоне на сцене театра «Ковент-Гарден».

До замужества выступала в Европе под именем «Мадемуазель Зина». 26 июля 1861 года вышла замуж за танцовщика и балетмейстера Луи Меранта, после чего стала выступать как Зина Мерант.

Была солисткой Парижской оперы до  года, в 1864 году выступала в Марселе, затем танцевала в Лондоне и Милане. В 1867 году вернулась в Париж, где участвовала в водевиле-феерии «Лесная лань» (театр Порт-Сен-Мартен, хореограф — ). В 1869 году подписала ангажемент с каирской Хедивской оперой.

После окончания танцевальной карьеры, с 1871 года, преподавала в младших классах балетной школы Парижской Оперы, заменив на этой должности мадам Доменик, к которой перешёл класс усовершенствования балерин. Затем также вела классы артистов: сначала у кадрилей, затем у корифеек, а начиная с 1879 года — у первых танцовщиц, заменив мадам Доменик.

Репертуар 

Санкт-Петербург
 Власта (?) — «Война женщин, или Амазонки девятого века» Ж. Перро
 Сильфида — «Сильфида» Ф. Тальони
 Ундина — «Наяда и рыбак» Ж. Перро
 
Париж
 12 января 1857 — «Трубадур», опера Верди (pas de deux в хореографии Л. Петипа)
 октябрь 1857 — «», опера Д.-Ф. Обера (хореография Л. Петипа)
 Кати — «Маркитантка» А. Сен-Леона
 Корзинщица — «» Ж. Мазилье
 Жизель — «Жизель» Ж. Перро и Ж. Коралли
 Призрак аббатисы Елены — «Роберт-дьявол» Мейербера (хореография Ф. Тальони)
 ? — «Марко Спада, или Дочь бандита» Ж. Мазилье

См. также 
 Зина Ришар. Фотография из коллекции Музея Виктории и Альберта
 Мадемуазель Зина Ришар в балете «Марко Спада». Литография из коллекции Музея Виктории и Альберта

Примечания 

Выпускники Санкт-Петербургского театрального училища
Артисты балета Мариинского театра
Артисты балета Парижской оперы
Преподаватели балетной школы Парижской оперы
Педагоги-репетиторы Парижской оперы
Руководители балетной школы Парижской оперы